ISO 216 standard definira i standardizira formate papira. Najpoznatiji je A4 (format velike bilježnice, tj. fotokopirni papir). Omjer duljina stranica papira A formata iznosi 1 : ;

ISO

pl:Format arkusza#Norma ISO 216